Фефе (также бафанг, бамилеке-фефе, фифи, фе-ефе-э, фе-фе, фотоуни, нуфи) — один из нигеро-конголезских языков. На фефе говорят по разным данным 140 тыс. чел.; 123,7 тыс. чел.; 124 тыс. чел. на западе Камеруна.

Диалекты 
У фефе есть несколько диалектов: ка, фа (он же бафанг), ла-фи (он же балафи), мквет (он же фонджомеквет), ни (он же бана), нгам (он же банган), нджи-поанту (банджа-бабоунтоу), нка (банка), нтии (он же фонданти), тунги (фотоуни).

Фонология 
Согласные фефе: p, b, m, f, v, t, d, n, s, z, l, ʃ, ʒ, k, g, ŋ, ɣ, j, ʔ, h, d̠ʒ, t̠ʃ, w.
Гласные фефе: i, iː, e, eː, a, aː, u, uː, o, oː, ɑ, ɑḗː, ə, əː, ʉ, ʉː.
Тоны фефе: высокий, низкий, средний, восходящий, нисходящий.

Письменность 
Письменность языка фефе базируется на латинской графической основе и имеет следующий вид:

Примечания 

Нигеро-конголезские языки
Языки Камеруна